Титула је именица која се пише и изговара заједно са именом носиоца и којом се одређује статус појединца у друштву. Додаје се испред или иза имена.

Титула се добија друштвеном хијерархијом (гроф, виконт, лорд, кнез).

Титула се добија полагањем испита или унапређењем у војсци (капетан, мајор, пуковник).

Титула се добија школовањем (дипломирани правник, магистар економских наука, доктор биологије).

Титула се добија и рукоположењем у цркви (јерођакон, архиепископ).

Види још: Титуле и службе у Византији.

А 
 Август
 Абревијатор
 Ава
 Ага
 Агораном
 Адвокат
 Адмирал
 Ађутант
 Ајатолах
 Академик
 Аким
 Активни грађански саветник
 Активни тајни саветник 1. класе
 Акрита
 Алајбег
 Алеисоурарка
 Амбасадор
 Амир
 Апокомес
 Апостол
 Архиђакон
 Архиепископ
 Архијереј
 Архимандрит
 Архитекта
 Асистент
 Аутократор

Б 
 Бала
 Бан
 Барјактар
 Барон
 Баронет
 Батлер
 Баша
 Башага
 Бег
 Беглербег
 Бечелор
 Бимбаша
 Бискуп
 Бригадни генерал
 Буљукбаша
 Бушидо

В 
 Вазал
 Валија
 Василевс
 Везир
 Велемајстор
 Велики везир
 Велики војвода
 Велики мајстор Темплара
 Велики жупан
 Великосхимник
 Велможа
 Вероучитељ
 Властелин
 Викарни архијереј
 Виконт
 Витез
 Вицеадмирал
 Влах
 Водник
 Вожд
 Војвода
 Војсковођа

Г 
 Гаулајтер
 Генерал
 Генерал-ађутант
 Генералисимус
 Генерални секретар
 Генерал-прокурор
 Господар (владарска тутула)
 Градоначелник
 Грађански саветник
 Гроф
 Гувернер

Д 
 Дамат
 Даскал - Учитељ у манастиру
 Дахија
 Дворска дама
 Дворска луда
 Декан
 Делибаша
 Дервиш
 Десетар
 Деспот
 Дефтердар
 Дијак
 Диздар
 Диктатор
 Доктор
 Доместикос
 Доцент
 Доукс
 Дофен
 Дракон
 Дрводржица
 Дужд

Ђ 
 Ђакон
 Ђенерал

Е 
 Едил
 Егзарх
 Екидик
 Емир
 Епархијски архијереј
 Епископ
 Ерл

Ж 
 Жупан

З 
 Заим
 Заставник

И 
 Идалго
 Игуман
 Иконом
 Имам
 Император
 Инжењер
 Инфант
 Ипођакон

Ј 
 Јереј
 Јерођакон
 Јеромонах
 Јузбаша

К 
 Кабадахија
 Кадија
 Каисар
 Кајмакам
 Камерленго
 Кан
 Канонарх
 Канцелар
 Капелмајстор
 Капетан
 Капетан корвете
 Капетан фрегате
 Капетан бојног брода
 Капитен
 Каплар
 Капо
 Капудан-паша
 Капућехаја
 Кардинал
 Калиф
 Калфа
 Катиб
 Квестор
 Кесар
 Кефале
 Кмет
 Кнез
 Командант
 Командир
 Комес
 Комесар
 Комодор
 Конзул
 Конзуларни трибун
 Констабл
 Конте
 Контра адмирал
 Кохај
 Краљ
 Краљевски јавни бележник
 Крилни ађутант
 Ксијаншенг
 Ктитор

Л 
 Лагатор
 Лакеј
 Легат
 Логотет
 Лорд
 Лорд чувар печата

Љ

М 
 Магистар
 Магнат
 Маестро
 Мајор
 Мајордом
 Мајстор
 Малосхимник
 Мандарин
 Маркгроф
 Маркиз
 Маршал
 Мастер
 Махараџа
 Мега дукс
 Мемнон
 Меропах
 Мири-лива
 Министар
 Митрополит
 Миримиран
 Могул
 Монах
 Монарх
 Монсињор
 Муалим
 Мудерис
 Мула
 Мунла
 Муселим
 Мускетар
 Муфтија
 Мухафис
 Мушир

Н 
 Надвојвода
 Надбискуп
 Надор
 Намесник
 Начелник
 Наредник
 Нотар
 Нунциј

Њ

О 
 Оберкапетан
 Обор-кнез
 Опат
 Ордонанс
 Отрок

П 
 Паж
 Паладин
 Панхиперсеватос
 Параномар
 Парох
 Патријарх
 Папа
 Паша
 Перјаник
 Перовођа
 Персер
 Персоналац
 Перство
 Пехарник
 Пир (титула)
 Племић
 Појац
 Политички комесар
 Попечитељ
 Порфирогенит
 Поручник
 Поручник корвете
 Поручник фрегате
 Поручник бојног брода
 Посилни
 Посланик
 Потпоручник
 Председник
 Практикант
 Предстојник
 Презвитер
 Премијер
 Претор
 Престолонаследник
 Префект
 Префектус преторио
 Примадона
 Примус
 Примус интер парес
 Примаријус
 Принкепс
 Принц
 Продекан
 Прокуратор
 Промагистрат
 Проректор
 Протовестиарос
 Протођакон
 Протомајстор
 Протонамјесник
 Протојереј
 Протојереј-ставрофор
 Протосевастос
 Протостратор
 Професор
 Професор Емеритус
 Пуковник

Р 
 Рабин
 Раџа
 Референдер
 Регент
 Реис-ефенди
 Ректор
 Режисер
 Ризничар
 Конзул
 Ритер
 Ронин
 Румбег

С 
 Самурај
 Санџакбег
 Сатрап
 Себар
 Севастократор
 Севастос
 Секретар
 Сенпај
 Сенатор
 Сенсеј
 Сердар
 Сераксер
 Сер (титула)
 Сизерен
 Силахдар
 Синђел
 Сокалник
 Соке
 Сотер
 Спахија
 Стратегос
 Субаша
 Судија
 Судски извршитељ
 Судски пристав
 Султан
 Суруџија

Т 
 Тајкун
 Тајни саветник
 Татарин
 Терџуман преводилац
 Тетрарх
 Тимариот
 Токотаи
 Трговачки путник
 Трибун
 Трабант
 Тутор

У 
 Ула евели
 Улема
 Устабаша

Ф 
 Фараон
 Фелдмаршал
 Ферик

Х 
 Хаузмајстор
 Ханџија
 Хаџија
 Харамбаша
 Хартофилакс
 Херцег
 Хетман
 Хоровођа
 Хоџа

Ћ 
 Ћесар
 Ћехаја

Ц 
 Цар
 Цезар
 Цензор
 Центурион

Ч 
 Чауш
 Читлуксахибија
 Чтец

Џ 
 Џелат
 Џентлмен
 Џизједар

Ш 
 Шах
 Шегрт
 Шејк
 Шериф
 Шеф државе
 Шеф смене
 Шеф кабинета
 Шеф катедре
 Шехид
 Шихан
 Шогун
 Штитоноша

Види још 
 Перство
 Титуле и службе у Византији

Титуле
Титуле
Титуле

cs:Akademický titul